Lovebugs, é a banda Suíça que representará a Suíça no Festival Eurovisão da Canção 2009.

Discografía

Álbuns 
 1994: Fluff 
 1995: Tart 
 1996: Lovebugs 
 1997: Lovebugs (remix álbum) 
 1999: Live via satellite - the radio X-Session 
 2000: Transatlantic Flight 
 2001: Awaydays  
 2003: 13 Songs With A View 
 2005: Naked (Unplugged) 
 2006: In Every Waking Moment

Clips 
 1998: Angel Heart 
 1999: Under My Skin 
 2000: Bitter Moon  
 2001: Music Makes My World Go Round 
 2001: Coffee And Cigarettes 
 2002: Flavour Of The Day 
 2003: A Love Like Tides 
 2006: The Key 
 2006: Avalon (com Lene Marlin)

Ligações Externas
 Página oficial
 Espaço oficial

Bandas da Suíça
Participantes do Festival Eurovisão da Canção
Suíça no Festival Eurovisão da Canção